Rypdal est un patronyme norvégien porté notamment par :

 Arild Rypdal (1934-2015), écrivain et ingénieur norvégien, auteur de roman policier ;
 Inger Lise Rypdal (1949-), artiste norvégienne ;
 Terje Rypdal (1947-), guitariste de jazz et compositeur norvégien.

Homonymie de patronyme norvégien